Het tennistoernooi van Wimbledon in 1977 bij de vrouwen werd voor de 84e keer gehouden. De Britse Virginia Wade won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Nederlandse Betty Stöve met 4–6, 6–3 en 6–1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1977